Geismann ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Geismann (* 1979), deutsche Rollhockeyspielerin
 Georg Geismann (* 1935), deutscher Politikwissenschaftler und Philosoph
 Gerd Geismann (* 1945), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann-Josef Geismann (1930–2018), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Georg Geismann (1859–1910), deutscher Brauer, Erfinder und Unternehmer 
 Johannes Geismann (* 1960), deutscher beamteter Staatssekretär

Geismann steht für:
 Brauerei Geismann Fürth, deutsche Brauerei

Siehe auch:
 Geismannsaal, Saalbau in Fürth
 Geissmann
 Geiselmann